Trinidad, forme espagnole de la Trinité, est un nom pouvant faire référence à :

Toponymie

Îles 
 Trinidad, la principale île de l'État des Caraïbes Trinité-et-Tobago. Son nom exact en français est Trinité et l'État Trinité-et-Tobago, mais sa dénomination espagnole et anglaise de Trinidad est très souvent utilisée en français ;
 Trindade, une île au large du Brésil, est parfois appelée Trinidad ;
 Île Saunders, une île de l'archipel des îles Malouines est appelée  en espagnol.

Villes et localités 
  : Trinidad
  : Trinidad,
  :
 Trinidad, une localité du département de Casanare,
 Trinidad, une localité du département de Guaviare, connue aussi sous le nom de Barranquilla,
  : Trinidad, une ville historique,
  : , quartier de Málaga
  :
 Trinidad, une ville du Colorado,
 Trinidad, une ville de Californie,
 Trinidad, une ville du Texas.
  : Trinidad, une municipalité du département de Santa Bárbara,
  : 
  : Trinidad,
  :
 Trinidad, une municipalité de l'île de Bohol,
 La Trinidad, une municipalité de la province de Benguet,
  : Trinidad,
 
 Trinidad de la Capilla est l'une des trois divisions territoriales et statistiques dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Guanarito dans l'État de Portuguesa ;
 Trinidad de la Capilla est la capitale de la paroisse civile de Trinidad de la Capilla de la municipalité de Guanarito dans l'État de Portuguesa.

Patronyme 

 Felix Trinidad (1973), un boxeur portoricain,

Autres 

 Trinidad, une station du métro de Santiago,
 Trinidad, nom de deux marques de cigares, une cubaine, la seconde dominicaine, nom provenant pour les deux de la ville cubaine,
 EADS Socata TB 20 Trinidad est un avion.

Titres 

 Trinidad, un des cinq navires de Fernand de Magellan lors de son grand voyage autour du monde initié en 1519.
 Trinidad est le nom d'une chanson du groupe de Heavy Metal Edguy de l'album Rocket Ride.

Patronyme brésilien
Patronyme portugais
Homonymie de localités aux États-Unis